Князь Сергей Сергеевич Оболенский (1908 год Тифлис, Российская империя — 1980 год, Париж, Франция) — историк, редактор, журнала, «Возрождение», политик, участник движения Младороссов и французского «Сопротивления», профессор Русского института при Католическом университете в Париже, деятель Русского Зарубежья.

Биография 
Родился в старинной аристократической семье Оболенских.

С 1920 года — в эмиграции, жил в Венгрии и Германии.

В 1935 году бежал из нацистской Германии во Францию, преподавал в Русском институте при Католическом университете в Париже, участвовал в движении Младороссов, вступил во французское «Сопротивление».

В 1939 году опубликовал на французском языке, написанную в соавторстве с Пьером Бреги книгу «Украина — русская земля», переведена на английский в издательстве Хатчинсон, в которой утверждал, что целью Гитлера не была борьба с коммунизмом, а что «германскому плугу была нужна славянская земля».

С 1959 года — редактор журнала «Возрождение».

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
11 февраля 1940 года женился на Ирине Борисовне Ралль (1912—2007)
 сын: Александр (1947)
 дочь: Вера (1950)

Труды 
 Украина — русская земля
 Жанна — Божья Дева. — Париж: YMCA, 1988.; 2-е изд. Русская культура, 2013.
 Ведущий рубрики «Дела и люди» в «Возрождение».
Серия статей в газете «Русские новости»

См. также 
 Младороссы
 Возрождение (журнал)
 Движение Сопротивления (Франция)

Ссылки 
 Князь Оболенский против Гитлера: Подробности жизни в эмиграции представителя легендарного рода Российской империи

Примечания

Литература 
 Колупаев В. Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. — Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co., 2012. — 336 с., илл. — ISBN 978-3-8484-0980-8

Сергей Сергеевич
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Германии
Участники французского движения Сопротивления
История русского национализма
Публицисты России
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа